Monocraterion maihari är en ringmaskart som beskrevs av Chakrabarti 1990. Monocraterion maihari ingår i släktet Monocraterion, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
maihari